Roraima (staat), een deelstaat van Brazilië
Roraima (berg), een berg op de grens van Brazilië en Venezuela en Guyana, waar deze staat naar genoemd is
Roraima Supergroep, de geologische formatie waar deze berg onderdeel van is
Nationaal park Monte Roraima, het Nationaal park waar deze berg in ligt